Pidhirja (ukr. Підгір'я; dawn. Wołochy) – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego.

Historia 
Wieś w powiecie brodzkim.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon brodzki
Wsie w obwodzie lwowskim